Мировая бейсбольная классика 2023 () — пятый розыгрыш международного турнира для сборных команд с участием игроков Главной лиги бейсбола. Игры пройдут с 8 по 21 марта 2023 года на стадионах в Японии, США и Тайване. Первоначально проведение турнира планировалось в 2021 году, но он был отменён из-за пандемии COVID-19. Количество участников соревнований было расширено с 16 до 20 команд, квалификационные турниры состоялись осенью 2022 года.

Организация и формат турнира 
В турнире примет участие двадцать сборных. На первом этапе игры пройдут в четырёх группах по пять команд, перед стартом официальных матчей сборные проведут по две выставочных игры с местными клубными командами. По итогам группового этапа по две лучших сборных из каждой группы выйдут в четвертьфинал, плей-офф турнира будет проходить по олимпийской системе. Матч открытия состоится 8 марта, в Тайчжуне сыграют сборные Кубы и Нидерландов.

Игры турнира пройдут по правилам Главной лиги бейсбола 2022 года. В турнирной таблице команды будут ранжироваться по проценту выигранных матчей. В случае равенства этого показателя будут использоваться следующие критерии: результаты очных встреч, отношение количества пропущенных ранов к количеству сделанных защитой аутов в очных встречах, средний показатель отбивания в очных встречах, жребий.

Шестнадцать лучших команд по итогам группового турнира будут автоматически квалифицированы в финальную стадию следующего розыгрыша турнира.

Участники турнира 
В турнире примет участие двадцать сборных: шестнадцать отобранных напрямую и четыре победителя квалификационного турнира:

Города и стадионы 

Игры турнира состоятся на четырёх стадионах в четырёх странах — США, Японии и Тайване. Четвертьфиналы будут сыграны в Токио и Майами, полуфиналы и финал примет Майами.

Составы команды 

Заявки команд, включающих не более 30 игроков, были представлены к 7 февраля 2023 года. Помимо бейсболистов, в них входили менеджер и семь членов тренерского штаба. Окончательный состав должен был включать в себя не менее 14 питчеров и 2 кэтчеров. Каждый клуб Главной лиги бейсбола не мог делегировать в сборные более 15 членов организации либо 10 игроков, входивших в основной состав клуба или находившихся в списке травмированных по состоянию на 31 августа 2022 года. При превышении лимита решение о допуске тех или иных игроков принималось организаторами турнира.

Чтобы представлять национальную сборную, бейсболист должен был соответствовать одному из условий:
 ранее входить в состав сборной на игры квалификационного турнира или финального турнира Мировой бейсбольной классики;
 быть гражданином представляемой страны или территории не менее трёх месяцев до начала турнира;
 быть постоянным легальным резидентом представляемой страны или территории;
 игрок родился в стране или на территории, которую он представляет;
 один из родителей игрока является гражданином страны, которую он представляет;
 один из родителей игрока родился в стране или на территории, которую он представляет;
 игрок представил документальное подтверждение того, что ему будет предоставлено гражданство представляемой страны или территории, если он подаст соответствующее заявление.

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Примечания 

2023 год в бейсболе
Спорт в США в 2023 году
Спорт в Японии в 2023 году
Спорт на Тайване в 2023 году
Мировая бейсбольная классика